Édes Anna, Kosztolányi Dezső regénye
 Édes Anna, színdarab
 Édes Anna, Kosztolányi regényének 1958-ban bemutatott megfilmesítése, rendezője Fábri Zoltán
 Édes Anna,  Kosztolányi regényének 1965-ben bemutatott rádiójáték-változata, rendezője Varga Géza
 Édes Anna, Kosztolányi regényének 1989-ben bemutatott megfilmesítése, rendezője Esztergályos Károly
Egyéb
 Édes Anna, „egyforintos” vagy „forintos” csoki
 Édes Anna, nyers, darált paprika